Кубок наций Персидского залива по футболу 1992 года — 11-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 27 ноября по 10 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе.

Схема проведения 
Шесть команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось два очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 5 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 6 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Стадион

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
3 мяча:
  Мубарак Мустафа

2 мяча:

  Ахмед Абдуламир
  Махмуд Суфи

  Али Марви

  Халид аль-Муваллид

1 мяч:

  Самир Абдулла
  Ибрахим Иса
  Абдулраззак Мухаммед
  Ахмед Хасан
  Замиль аль-Кувари
  Адель аль-Мула
  Адель Хамис

  Джасим аль-Хуваиди
  Абдулла Вабран
  Ваиль Сулейман
  Зухаир Бахит
  Абдулраззак Ибрахим
  Хадид Исмаил

  Али Тани
  Саиф аль-Хабащи
  Фахад аль-Гешеян
  Фахад аль-Мехаллель
  Саид аль-Овайран
  Хамза Идрис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1992
Международные соревнования по футболу в Катаре
Ноябрь 1992 года
Декабрь 1992 года
Спорт в Катаре в 1992 году
Футбол в Азии в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Дохе